Die UEC-Bahn-Europameisterschaften der Junioren/U23 2024 (2024 UEC Track Juniors & U23 European Championships) sollen vom 9. bis 14. Juli im deutschen Cottbus im dortigen Radstadion stattfinden.

Damit werden kontinentale Nachwuchsmeisterschaften zum zweiten Mal nach 2007 in der Niederlausitz ausgetragen werden.

Einzelnachweise 

2024
Sportveranstaltung in Cottbus
Bahnradsport-Wettbewerb in Deutschland
Radsportveranstaltung 2024
Cottbuser Radstadion